Tərtər (stad) in Azerbeidzjan
 Terter (dorp) in Bulgarije